Судебник — это сборник законов периода сословной монархии в России и некоторых других странах.

Русское государство 
 Судебник 1497 года
 Судебник 1550 года
 Судебник 1589 года

Армения 
 Судебник Мхитара Гоша (конец XII века)

Другое 
 Сиро-римский судебник

Исторические источники права